Clemens Mersmann ist der Name folgender Personen:

* Clemens Mersmann (Verwaltungsbeamter, 1788) (1788–1867), deutscher Politiker und Verwaltungsbeamter, Landrat von Ahaus und Coesfeld
 Clemens Mersmann (Verwaltungsbeamter, 1820) (1820–1872), deutscher Offizier und Verwaltungsbeamter, Landrat von Wipperfürth und Saarburg